Urwany Żleb – żleb na południowych stokach Giewontu w Tatrach Zachodnich
 Urwany Żleb – żleb na południowych stokach Wołoszyna w Tatrach Wysokich
 Urwany Żleb – żleb opadający z okolic Marchwicznej Przełęczy do Doliny Rybiego Potoku